Estoril Open 2010 (kobiety)
 Estoril Open 2010 (mężczyźni)